Тогузов — осетинская фамилия. 

Известные носители:
 Тогузов, Владимир Таймуразович (род. 1966) — советский, российский и украинский борец вольного стиля.
 Тогузов, Газак Иласович (1888—1938) — осетинский поэт.
 Тогузов, Каурбек Темболатович (1919—2009) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943).